Горденко:

 Горденко, Виктор Иванович (род. 1942) — советский футболист.
 Горденко, Константин Викторович (род. 1976) — российский хоккеист, судья.